Faser (von ahd. /, eigentlich: ‚im Winde wehender Faden‘, → über mhd. , ‚loser Faden‘, ‚Franse‘, ‚Saum‘) steht für:

 Faser, eine kleine dünne, fadenähnliche Struktur, die insbesondere als Ausgangsmaterial für Garne und textile Gewebe verwendet wird;
 Naturfaser
 Chemiefaser

 Muskelfaser, die zelluläre Grundeinheit der (quergestreiften) Skelettmuskulatur
 Sehnenfaser, siehe Sehne (Anatomie)

 in der Mathematik das Urbild eines Elements, siehe Urbild (Mathematik)#Definition
(→ Faserung → Faserbündel)

FASER steht für:
 FASER (Detektor): Teilchenphysik-Experiment am Large Hadron Collider

Siehe auch:
 Fiber
 Fibrille
 Phaser